Педесет девето фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у сезони 1961/62. године.

Преглед 
Играло је укупно четрнаест тимова. ФК Вашаш је освојио првенство, што му је била трећа титула, испред ФК Ујпешт Доже и ФК Ференцвароша.

Финална табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 IFFHS link
 http://www.nemzetisport.hu

1961/62.
Фудбал у 1961.
Фудбал у 1962.